Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 522 dans le monde.
 Route fédérale 522 en Allemagne
 RS-522 au Brésil
 Route régionale 522 en Finlande
 Route nationale 522 en France